Прокин — русская фамилия. Известные носители:
 Прокин, Алексей Михайлович (1924—1998) — советский и российский историк, краевед, школьный учитель.
 Прокин, Сергей Сергеевич (род. 1989) — российский дзюдоист.